Stómio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stómio (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Stómio (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Stómio (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar